El término Quiñenco puede referirse a:

 Laguna Quiñenco, laguna de la ciudad chilena de Coronel.
 Quiñenco S.A., consorcio empresarial chileno del Grupo Luksic.